C33 of C-33 kan verwijzen naar:
 C33 (Namibië), een secundaire weg in Namibië
 C-33 (Spanje), een weg in de Spaanse regio Catalonië